Апресян — вірменське прізвище.

 Апресян Юрій Деренікович (1930) — російський лінгвіст, академік РАН.
 Апресян Рубен Грантович (1953) — російський філософ, доктор філософських наук, професор.

Вірменські прізвища